Фосфиды рения — неорганические соединения металла рения и фосфора.

Получение 
 Спеканием фосфора и рения при температурах выше 750°С получают фосфиды состава ReP, ReP, ReP, ReP, ReP.

Физические свойства 
Самым устойчивым является фосфид ReP, который образует синие кристаллы.

Литература 
 
 
 

рения